Coppa dei Campioni 1975-1976 – edizione della competizione di calcio maschile europeo
 Coppa dei Campioni 1975-1976 – edizione della competizione di hockey su pista maschile europeo
 Coppa dei Campioni 1975-1976 – edizione della competizione di pallamano maschile europeo